Osoby o tym nazwisku:
 Aftandil Ksantopulos – grecki zapaśnik, olimpijczyk
 Charalambos Ksantopulos – grecki piłkarz